

Nom de personnes

Prénom 
Certaines personnes portent le prénom Emerson :
 Edward Emerson Barnard (1857-1923), astronome américain ;
 Emerson Fittipaldi (1946-), pilote automobile brésilien ;
 William Emerson Ritter (1856-1944), biologiste marin et un zoologiste américain ;
 Emerson Barrett, artiste et batteur du groupe américain Palaye Royale.
 Emerson Palmieri (1994-), footballeur italo-brésilien ;

Certains footballeurs sont connus sous le nom d'Emerson :
 Emerson (1972-), Emerson Moisés Costa, footballeur brésilien ;
 Emerson (1973-), Emerson Orlando de Melo, footballeur brésilien ;
 Emerson (1973-), Emerson Luiz Firmino, footballeur brésilien ;
 Emerson (1976-), Emerson Ferreira da Rosa, footballeur brésilien ayant notamment évolué à Leverkusen, la Roma et la Juventus ;
 Emerson (1980-), Emerson de Andrade Santos, footballeur brésilien ;
 Emerson (1985-), Emerson dos Santos da Silva, footballeur brésilien ;
 Emerson (1986-),  Emerson Conceição, footballeur brésilien ayant notamment joué à Rennes et Lille ;
 Emerson (1994-), Emerson Palmieri dos Santos, footballeur brésilo-italien ;
 Emerson (1999-), Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, footballeur brésilien ;
 Emerson Sheik (1978-), Márcio Passos de Albuquerque, footballeur brésilien ayant longtemps joué au Japon ;

Patronyme 

 Allen Emerson (1954-), chercheur en informatique ;
 Billy "The Kid" Emerson (1925-), chanteur de rhythm and blues américain ;
 Clarence Emerson (1901-1963), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Claudia Emerson (1957-2004), poétesse américaine ;
 Darren Emerson (1971-), disc jockey britannique ;
 David Emerson (1945-), homme politique canadien ;
 Earl W. Emerson (1948-), écrivain américain de roman policier ;
 Faye Emerson (1917-1983), actrice américaine ;
 Gladys Emerson (1903-1984), historienne, biochimiste et nutritionniste américaine ;
 Hope Emerson (1897-1960), actrice américaine ;
 Joy Emerson (1944-), joueuse de tennis australienne ;
 Keith Emerson (1944-2016), musicien britannique, membre de Emerson, Lake & Palmer ;
 Michael Emerson (1954-), acteur américain ;
 Peter Henry Emerson (1856-1936), photographe et écrivain britannique ;
 Ralph Waldo Emerson (1803-1882), essayiste et poète américain chef de file du Transcendantalisme (États-Unis) ;
 Ricardo Otacilio Emerson (1973-), footballeur brésilien ayant évolué à Lorient ;
 Robert Emerson (1903-1959), biologiste américain ;
 Roy Emerson (1936-), joueur de tennis australien ;
 William Emerson (1701-1782), mathématicien et astronome anglais.

Pseudonyme 
 John Emerson (1874-1956), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain.

Personnages fictifs 
 Paul Emerson, colonel dans la série télévisée Stargate SG-1.
 Radcliffe Emerson, égyptologue et mari de Amelia Peabody dans la série de livres éponyme de Elizabeth Peters.

Toponyme

Canada
 Emerson, ville  du Manitoba.
 Emerson (circonscription électorale) du Manitoba.

États-Unis
 Emerson, une municipalité du comté de Columbia, dans l'État de l'Arkansas ;
 Emerson, ville en Géorgie ;
 Emerson, une ville du comté de Mills, en Iowa ;
 Emerson, un borough situé dans le comté de Bergen dans l'État du New Jersey.

Voir aussi 
 Emerson College, établissement supérieur d'éducation américain situé à Boston.
 Emerson Electric Company, société américaine présente dans 150 pays.
 Emerson, Lake & Palmer, groupe de rock britannique.
 Quatuor Emerson, un quatuor à cordes américain.

Homonymie de prénom
Patronyme anglais